Джон Хьюстон (; 5 августа 1906 — 28 августа 1987) — американский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Сын актёра Уолтера Хьюстона, отец актрисы Анжелики Хьюстон.

Биография 
Родился 5 августа 1906 года в Неваде (штат Миссури) в семье актёра Уолтера Хьюстона. Бросил школу в 14 лет, чтобы стать боксером, и позднее выиграл любительский чемпионат Калифорнии в легком весе (в 1945 году в результате скандальной драки уложил в больницу актёра Эррола Флинна). В 19 лет дебютировал на сцене, но не выдержав оседлой жизни, уехал в Мексику, где служил офицером в кавалерии и занимался разведением лошадей. В 1930 году последовал за отцом в Голливуд, чтобы стать сценаристом.

25 сентября 1933 года Хьюстон, находясь за рулем своей машины, сбил женщину, которая скончалась от полученных травм. Босс студии Metro-Goldwyn-Mayer Луи Б. Майер заплатил взятку в размере около 400 000 долларов, чтобы замять уголовное дело и не допустить его огласки в печати. В результате Хьюстон вынужден был уехать в Европу, где зарабатывал уличным пением в Лондоне, ночуя в Гайд-парке, позднее изучал живопись в Париже.

В 1938 году Хьюстон вновь попытал счастья в Голливуде, на этот раз успешно. Написал сценарии к ряду классических картин, например, «Иезавель» Уильяма Уайлера и др., трижды за два года выдвигался на премии «Оскар» как сценарист, в том числе за свой режиссёрский дебют, «Мальтийский сокол». После мелодрамы «В этом наша жизнь» он продолжил ту же тему блестящим триллером «Через океан».

Хьюстон любил розыгрыши, мужские развлечения, дружеские компании и выпивку, наложив отпечаток своего характера на большинство своих фильмов. Он был профессиональным рассказчиком и, не жертвуя стилем, опирался в своих картинах на крепкий литературный сценарий, яркий, остроумный диалог и актёров со столь же сильными индивидуальностями, как и его собственная. Сняв во время войны ряд документальных фильмов, Хьюстон с триумфом вернулся к художественному кино лентами «Сокровища Сьерра-Мадре» и «Ки-Ларго». Триллер «Асфальтовые джунгли» был этапным фильмом в обращении Голливуда к реальной жизни и реальным персонажам.

После изуродованной цензурой антивоенной картины «Алый знак доблести» и вызова, брошенного Хьюстоном Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, он уехал в Англию, где снял ряд своих шедевров. «Африканская королева» была нетрадиционным приключенческим фильмом, черпающим сюжетное напряжение не столько в опасностях войны и африканских джунглей, сколько в столкновении двух ярких противоположных индивидуальностей. Фильм остается классикой жанра. Фильм «Мулен Руж» о жизни художника Тулуз-Лотрека был визуально основан на его рисунках и яркими красками воссоздал атмосферу Монмартра в конце XIX века. Картина «Посрами дьявола» с блеском пародировала гангстерское кино, экранный образ Хамфри Богарта и ряд традиционных для Хьюстона тем. «Моби Дик», ещё один классический приключенческий фильм, был визуально стилизован под старые морские гравюры. Финальный поединок с белым китом производил захватывающее впечатление и являлся технически виртуозным для того времени.

Продолжив работу в Голливуде с 1957 фильмом «Бог знает, мистер Аллисон», Хьюстон тем не менее проводил большую часть времени в Ирландии, где занимался живописью и выращивал лошадей (позднее, в 70-е годы, он переехал в Мексику). Среди его последующих картин выделяются драма «Неприкаянные», снятой по сценарию Артура Миллера, детектив «Список Эдриана Мессенджера», сюрреалистический вестерн «Жизнь и времена судьи Роя Бина» и ещё один классический приключенческий фильм, «Человек, который хотел стать королём».

Сыграв небольшие роли в ряде собственных фильмов, он начал в 70-е годы много сниматься у других режиссёров. Среди его лучших ролей — респектабельный гангстер в фильме Романа Поланского «Китайский квартал». Хотя многие поздние ленты Хьюстона были неудачными, он достойно закончил свой творческий путь драмой «У подножия вулкана», пародийным гангстерским триллером «Честь семьи Прицци» и давно задуманной поэтичной экранизацией рассказа Джеймса Джойса «Мёртвые». Перед самой смертью участвовал как сценарист и исполнительный продюсер в работе над фильмом  по роману Торнтона Уайлдера «Теофил Норт». Из-за смерти фильм был поставлен его младшим сыном Дэнни.

Фильмография

Режиссёр

Художественные фильмы 

 1941 — Мальтийский сокол / The Maltese Falcon
 1942 — В этом наша жизнь / In This Our Life
 1942 — Через океан / Across the Pacific
 1948 — Сокровища Сьерра-Мадре / Treasure of the Sierra Madre, The
 1948 — Ки-Ларго / Key Largo
 1949 — Мы были чужими / We Were Strangers
 1950 — Асфальтовые джунгли / Asphalt Jungle, The
 1951 — Алый знак доблести / Red Badge of Courage, The
 1951 — Африканская королева / African Queen, The
 1952 — Мулен Руж / Moulin Rouge
 1953 — Посрами дьявола / Beat the Devil
 1956 — Моби Дик / Moby Dick
 1957 — Прощай, оружие / A Farewell to Arms (покинул съёмки; фильм закончен Ч. Видором)
 1957 — Бог знает, мистер Аллисон / Heaven Knows, Mr. Allison
 1958 — Варвар и гейша / Barbarian and the Geisha, The
 1958 — Корни неба / Roots of Heaven, The
 1960 — Непрощённая / Unforgiven, The
 1961 — Неприкаянные / Misfits, The
 1962 — Фрейд: Тайная страсть / Freud
 1963 — Список Эдриана Мессенджера / List of Adrian Messenger, The
 1964 — Ночь игуаны / The Night of the Iguana
 1966 — Библия / The Bible: in the Beginning
 1967 — Казино «Рояль» / Casino Royale (совместно с В. Гестом, Дж, Макгратом, Р. Пэрришем, К. Хьюзом)
 1967 — Блики в золотом глазу / Reflections in a Golden Eye
 1969 — Грешный Дэви / Sinful Davey
 1969 — Прогулка с любовью и смертью / A Walk with Love and Death
 1969 — Безумная из Шайо / The Madwoman of Chaillot (совместно с Б. Форбсом)
 1970 — Кремлёвское письмо / Kremlin Letter, The
 1972 — Жирный город / Fat City
 1972 — Жизнь и времена судьи Роя Бина / Life and Times of Judge Roy Bean, The
 1973 — Человек-макинтош / MacKintosh Man, The
 1975 — Человек, который хотел стать королём / The Man Who Would Be King
 1979 — Мудрая кровь / Wise Blood
 1980 — Фобия / Phobia
 1981 — Бегство к победе / Escape to Victory
 1982 — Энни / Annie
 1984 — У подножия вулкана / Under the Volcano
 1985 — Честь семьи Прицци / Prizzi’s Honor
 1987 — Мёртвые / Dead, The

Документальные фильмы 
 1943 — Сообщение с Алеут / Report from the Aleutians
 1945 — Битва под Сан-Пьетро / San Pietro
 1946 — Да будет свет / Let There Be Light
 1976 — Независимость / Independence

Сценарист 
фильмы других режиссёров, неполный список
 1930 — Storm, The / Storm, The
 1931 — A House Divided / A House Divided
 1932 — Убийство на улице Морг / Murders in the Rue Morgue
 1938 — Иезавель / Jezebel
 1938 — Удивительный доктор Клайттерхаус / Amazing Dr. Clitterhouse, The
 1939 — Грозовой перевал / Wuthering Heights
 1939 — Хуарес / Juarez
 1940 — Магическая пуля доктора Эльриха / Dr. Ehrlich’s Magic Bullet
 1941 — Высокая Сьерра / High Sierra
 1941 — Сержант Йорк / Sergeant York
 1944 — Темные воды / Dark Waters
 1945 — Знай своего врага: Япония / Know Your Enemy: Japan
 1946 — Три незнакомца / Three Strangers
 1946 — Чужестранец / The Stranger
 1946 — Убийцы / The Killers
 1988 — Мистер Норт / Mr. North

Актёр 

Неполный список ролей
 1963 — Кардинал / Cardinal, The — Кардинал Гленнон
 1966 — Библия / The Bible: In the Beginning — Ной, Бог
 1967 — Казино «Рояль» / Casino Royale — МакТерри
 1970 — Майра Брекенридж
 1974 — Китайский квартал / Chinatown — Ной Кросс
 1975 — Ветер и лев / Wind and the Lion, The — Джон Хей
 1977 — Хоббит / Hobbit, The — Гэндальф Серый, озвучка
 1977 — Тайна Бермудского треугольника / Triángulo diabólico de las Bermudas — Эдвард
 1979 — Мудрая кровь / Wise Blood — дедушка
 1980 — Возвращение короля / Return of the King, The — Гэндальф Серый, озвучивание

Награды 
 1949, Золотой глобус — Лучший режиссёр («Сокровища Сьерра Мадре»)
 1949, Оскар — Лучший режиссёр, лучший сценарий («Сокровища Сьерра Мадре»)
 1953, Венецианский кинофестиваль — Серебряный лев («Мулен Руж»)
 1964, Золотой глобус — Лучшая мужская роль второго плана («Кардинал»)
 1985, Венецианский кинофестиваль — Золотой лев за вклад в мировой кинематограф
 1986, Золотой глобус — Лучший режиссёр («Честь семьи Прицци»)

Хьюстоны стали первой голливудской династией, удостоенной «Оскаров» в трёх поколениях, причём и Уолтер Хьюстон, и Анжелика Хьюстон получили свои награды за роли, сыгранные в фильмах Джона Хьюстона.

Ссылки 

 Together We Served
 Биография и фильмография режиссёра Джон Хьюстон

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Умершие от эмфиземы
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Режиссёры фильмов нуар
Режиссёры вестернов
Джон
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий